Іштван Сабо ():
  (1893 — 1976) — угорський політик і міністр.
 Іштван Сабо (1938) — угорський кінорежисер і сценарист.
 Іштван Сабо (1931 — 1976) — угорський письменник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок